Гран-при Австралии 1995 года — семнадцатый и заключительный этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе Аделаида, Австралия. Соревнования состоялись 12 ноября 1995 года.

Гонка 

|}

 Этот Гран-при стал одним из двух, в котором победитель обогнал своего ближайшего преследователя на два круга. Предыдущий такой случай произошёл на Гран-при Испании 1969 года.
 Дэвид Култхард лидировал в гонке, но на 20 круге врезался в барьер на входе пит-лейн во время остановки.
 Оливье Панис финишировал на втором месте несмотря на то, что на протяжении нескольких последних кругов из его машины исходили клубы дыма.
 Этот Гран-при стал последним, проводившимся в Аделаиде.
Последний Гран-при, на котором использовались 12-цилиндровые моторы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Австралии